Runner bezeichnet:
 eine von zwei Arten von Ersatzspielern beim Cricket, siehe Substitute und Runner
 eine Spielerposition beim Baseball
 Gilera Runner, ein Motorroller

Runner ist der Familienname folgender Personen:
 Sharon Runner (1954–2016), US-amerikanische Politikerin

Runner ist der Titel folgender Filme:
 Runner (1985) (On the Edge), amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Rob Nilsson (1985)
 Runner (2015), US-amerikanischer Fernsehfilm von Michael Offer (2015)
 Runner (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Brian George Randles (2018)
 Runner (2019), US-amerikanischer Dokumentarfilm von Bill Gallagher (2019)
 Runner (2020), australischer Spielfilm von Callan Durlik (2020)
 Runner (2022), Filmdrama von Marian Mathias (2022)

Siehe auch:
 XULRunner, Laufzeitumgebung
 Toyota 4Runner, SUV
 Runner Runner, Film (2013)
 Ranner

da:Mede
sv:Med